Luhmann (deux « n ») peut désigner :

Personnes 
 Janet G. Luhmann ;
 Niklas Luhmann (1927-1998), sociologue allemand ;

Astronomie 
 (8808) Luhmann, astéroïde de la ceinture principale nommé d'après Janet G. Luhmann